Борис Да́нен (), более известный под псевдонимом Netsky — музыкант и продюсер драм-н-бейс-музыки из Бельгии. Псевдоним Netsky связан с компьютерным вирусом под этим названием.

История 
Netsky пишет музыку в стиле Liquid funk с многослойными инструментами и вокальными партиями.

В конце 2009 года Netsky начал работать с драм-н-бейс лейблом Hospital Records, с которым работают такие известные артисты и группы как High Contrast, London Elektricity и Danny Byrd.

После успеха его одноимённого дебютного альбома «Netsky» который вышел 31 мая 2010 года — Netsky подписал исключительный контракт с лейблом Hospital Records.

Netsky остановился на тонкой грани между глубоким музыкальным звучанием и танцпольной энергетикой. Первой работой, сразу же вышедшей на лейбле легендарного DJ Hype — Liq-weed Ganja, стал совместный трек с Crystal Clear «King of the stars». Далее последовали релизы на Allsorts, Liq-weed Ganja и Future Retro. Однако композитор не останавливается на достигнутом и уже подписан на такие лейблы, как Shogun Limited, Spearhead и легендарный Hospital Records.

Дискография

Альбомы

Синглы & EP

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыканты в стиле драм-н-бейс
Музыканты, известные под псевдонимами